Anne Veski, właśc. Anne Vaarmann (ur. 27 lutego 1956) – estońska piosenkarka muzyki pop, która nagrywała zarówno w języku ojczystym, jak i rosyjskim oraz polskim.

Życiorys 
Kariera Anny Veski rozwinęła się pod koniec lat 70. Piosenkarka popularna była szczególnie w Estonii, innych republikach ZSRR, Finlandii oraz Polsce. Pierwszy jej występ poza Estonią miał miejsce w Polsce.

Dyskografia 

 Anne Veski, Мелодия, 1983
 Поет Анне Вески, Мелодия
 Поет Анне Вески, Мелодия, 1984
 Позади крутой поворот, Мелодия, 1984
 Я обещаю вам сады, Мелодия
 Я обещаю вам сады, Мелодия, 1985
 Поет Анне Вески, Мелодия, 1986
 Я вас благодарю, Анне Вески и ансамбль „Немо”, Мелодия, 1988
 Анне Вески и Мюзик-Сейф, Мелодия
 Анне Вески, 1994, Германия
 Поет Анне Вески, 1985, Таллиннский Завод музыкальных кассет
 Калейдоскоп, 1994 Anima Vox Co.
 Туннель под Ла-Маншем, 1996, Союз
 Star Collection, 2000 J.S.P. Records / группа Джем
 Armukarneval, Records, 2000
 Grand Collection, 2001 Квадро Диск
 Анне Вески, Звезды советской эстрады, 2001, Первое музыкальное издательство
 Не грусти, человек, 2002, Records 2000, Estonian Artist Agency
 Не грусти, человек, 2002, J.R.C.
 Lootus, 2003, AN&BEN
 Анне Вески, Имена на все времена, 2003, Мистерия звука
 Ни о чем не жалейте, 2004, Фирма грамзаписи „Никитин”
 Anne Veski. 60 parimat laulu – Eesti Kullafond – 3 Platinum CD, 2006, Hitivabrik
 DVD Анне Вески. Ни О Чем Не Жалейте, 2006, Квадро-диск
 DVD Anne Veski. Roosiaia Kuninganna 2006, ESTTV (Эстонское телевидение)
 Анне Вески. Радоваться Жизни, Имена На Все Времена, 2007, Монолит
 Анне Вески. Я Не Такая, 2007, Монолит
 Ingleid ei…, 2009

Przypisy 

Urodzeni w 1956
Estońskie wokalistki